Won't Let You Go (Avril Lavigne), een single van de Canadese zangeres Avril Lavigne uit 2011
Won't Let You Go (Martin Garrix, Matisse & Sadko & John Martin), een nummer van de Nederlandse dj Martin Garrix in samenwerking met Matisse & Sadko en John Martin uit 2021